René Auberjonois ist der Name folgender Personen:

* René Auberjonois (Maler) (1872–1957), Schweizer Maler
 René Auberjonois (Schauspieler) (1940–2019), US-amerikanischer Schauspieler